Jerobeam steht für:
 Jerobeam I. (926 v. Chr.–907 v. Chr.), israelitischer König
 Jerobeam II. (vor 781 v. Chr.–747 v. Chr.), israelitischer König
 Jerobeam (Band), Hamburger Pop-Band

Siehe auch:
 Jeroboam